Patrick Thompson peut désigner :

  (né en 1935), homme politique conservateur britannique ;
 , artiste muraliste canadien ;
 , homme politique américain de Chicago.